Hassela kan syfta på:
 Hassela – en tätort i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland
 Hassela socken – en socken i Hälsingland
 Hassela församling  – en tidigare församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan
 Hassela distrikt – ett distrikt i Nordanstigs kommun och Gävleborgs län
 Hassela landskommun – en före detta kommun i Gävleborgs län
 Hassela Solidaritet – en organisation som vill motverka unga personers missbruk, kriminalitet och utanförskap

Se även 
 Hassela kyrkby
 Hassela kyrka
 Hasselamål
 Hasselasjön
 Hasselastämman
 Hassela Helpline